Cette page a pour objet de présenter un arbre phylogénétique des Temnospondyli (Temnospondyles), c'est-à-dire un cladogramme mettant en lumière les relations de parenté existant entre leurs différents groupes (ou taxa), telles que les dernières analyses reconnues les proposent. Ce n'est qu'une possibilité, et les principaux débats qui subsistent au sein de la communauté scientifique sont brièvement présentés ci-dessous, avant la bibliographie.

Arbre phylogénétique 

 ▲
 └─o Temnospondyli (paraphylétique)
   ├─o Edopoidea (éteint)
   └─o
     ├─o Euskelia (éteint)
     │ ├─o Eryopoidea (éteint)
     │ └─o Dissorophoidea (éteint)
     │   └─o Lissamphibia ►
     └─o Limnarchia (éteint)
       ├─o Dvinosauria (éteint)
       └─o
         ├─o Archegosauroidea (éteint)
         └─o Stereospondyli (éteint)
           ├─o Mastodonsauroidea (éteint)
           └─o Trematosauria (éteint)

 ▲
 └─o Temnospondyli (paraphylétique)
   ├─o
   │ ├─o Saharastega (éteint)
   │ └─o Edopoidea (éteint)
   │   ├─o Edopidae (éteint)
   │   └─o Cochleosauridae (éteint)
   └─o
     ├─o Capetus (éteint)
     └─o
       ├─o Euskelia (éteint)
       │ ├─o Eryopoidea (éteint)
       │ │ ├─o Zatrachydidae (éteint)
       │ │ └─o 
       │ │   ├─o Eryopidae (éteint)
       │ │   └─o Parioxyidae (éteint)
       │ └─o Dissorophoidea (éteint)
       │   ├─o Micromelerpetontidae (éteint)
       │   └─o
       │     ├─o Trematopidae (éteint)
       │     └─o
       │       ├─o Dissorophidae (éteint)
       │       │ ├─o Aspidosaurinae (éteint)
       │       │ └─o Dissorophinae (éteint)
       │       └─o
       │         ├─? Branchiosauridae (éteint)
       │         └─o Amphibamidae (éteint) (paraphylétique)
       │           │
       │           └─o Lissamphibia ►
       └─o
         ├─o Dendrerpetontidae (éteint)
         └─o Limnarchia (éteint)
           ├─o Dvinosauria (éteint)
           │ ├─o Trimerorhachidae (éteint)
           │ └─o Dvinosauroidea (éteint)
           │   ├─o Eobrachyopidae (éteint)
           │   └─o
           │     ├─o Dvinosauridae (éteint)
           │     └─o Tupilakosauridae (éteint)
           └─o
             ├─o Archegosauroidea (éteint)
             │ ├─? Intasuchidae (éteint)
             │ ├─o Actinodontidae (éteint)
             │ └─o Archegosauridae (éteint)
             └─o Stereospondyli (éteint)
               ├─o Peltobatrachidae (éteint)
               └─o
                 ├─o Lapillopsidae (éteint)
                 └─o
                   ├─o Rhinesuchidae (éteint)
                   └─o
                     ├─o Lydekkerinidae (éteint)
                     └─o
                       ├─o Mastodonsauroidea (éteint)
                       │ ├─o Benthosuchus (éteint)
                       │ └─o
                       │   ├─o Heylerosauridae (éteint)
                       │   └─o Mastodonsauridae (éteint)
                       └─o Trematosauria (éteint)
                         ├─o
                         │ ├─o Luzocephalus (éteint)
                         │ └─o Trematosauroidea (éteint)
                         │   ├─o Thoosuchidae (éteint)
                         │   ├─o Platystegidae (éteint)
                         │   └─o Trematosauridae (éteint)
                         └─o
                           ├─o Metoposauroidea (éteint)
                           │ ├─o Latiscopidae (éteint)
                           │ └─o Metoposauridae (éteint)
                           └─o
                             ├─o Plagiosauroidea (éteint)
                             │ ├─o Laidleridae (éteint)
                             │ └─o Plagiosauridae (éteint)
                             └─o
                               ├─o Rhytidosteoidea (éteint)
                               │ ├─o Peltostegidae (éteint)
                               │ ├─o Indobrachyopidae (éteint)
                               │ └─o Rhytidosteidae (éteint)
                               └─o Brachyopomorpha (éteint)
                                 ├─o Bothriceps (éteint)
                                 └─o Brachyopoidea (éteint)
                                   ├─o Chigutisauridae (éteint)
                                   └─o Brachyopidae (éteint)

Débat scientifique relatif à la phylogénie des Temnospondyli
La question majeure demeure celle de l'origine des Amphibiens modernes. La phylogénie présentée ici admet leur apparition au sein des Dissorophoïdes, les autres possibilités les plaçant au sein des Lépospondyles ou les divisant entre les deux groupes.

En savoir plus

Sources bibliographiques de référence

 Jason S. Anderson : « Focal Review: The Origin(s) of Modern Amphibians », in Evol. Biol., vol. 35, pp. 231-247, 2008
 Marcello Ruta, Davide Pisani, Graeme T. Lloyd et Michael J. Benton : « A supertree of Temnospondyli: cladogenetic patterns in the most species-rich group of early tetrapods », in Proc. R. Soc. B, vol. 274, pp. 3087–3095, 2007

Autres sources bibliographiques

Sources internet

Liens internes
 Arbre phylogénétique
 Le vivant (classification phylogénétique)
 Eukaryota (classification phylogénétique)
 Opisthokonta (classification phylogénétique)
 Metazoa (classification phylogénétique)
 Bilateria (classification phylogénétique)
 Chordata (classification phylogénétique)
 Gnathostomata (classification phylogénétique)
 Orientation bibliographique en zoologie (taxinomie)
 Photo-guide taxinomique du monde animal
 Temnospondyli

Cordés (classification phylogénétique)